Der Cup des Österreichischen Fußball-Bundes wurde in der Saison 1973/74 zum 41. Mal ausgespielt.

Das Finale wurde in zwei Spielen ausgetragen. Das Hinspiel konnte vor 11.000 Zuschauern im Wiener Praterstadion der FK Austria Wien gegen den SV Austria Salzburg einen 0:1-Rückstand noch in einen 2:1-Sieg umwandeln. Im Rückspiel vor 14.100 Besuchern im Lehener Stadion in Salzburg gingen abermals die Salzburger mit 1:0 in Führung, doch konnten die Wiener noch zum 1:1-Unentschieden ausgleichen. Pokalsieger wurde dadurch der FK Austria Wien. Es war dies der 15. Cupsieg der Wiener. Titelverteidiger SSW Innsbruck scheiterte im Halbfinale an den Salzburgern.

1. Runde 

|}

2. Runde 

|}

Achtelfinale  

|}

Viertelfinale  

|}

Halbfinale  

|}

Finale

Hinspiel

Rückspiel

Grafische Übersicht ab dem Achtelfinale

Weblinks 
 Austria soccer.at: Cup 1973/74 (abgerufen am 8. Oktober 2016)
 Weltfussball.at: ÖFB-Cup 1973/74 (abgerufen am 8. Oktober 2016)

1973
Fußballsaison 1973/74